Il singolare del torneo di tennis WTA Austrian Open 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrice Virginia Ruzici che ha battuto in finale Lea Plchova 6–2, 6–2.

Teste di serie
 Sylvia Hanika (quarti di finale)
 Virginia Ruzici (campionessa)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA Austrian Open 1982